

Теренозек — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Теренозек — село, Сирдар'їнський район, Кизилординська область

Див. також 
 Теренозецький сільський округ